Инициатива коммунистических и рабочих партий (ИНИЦИАТИВА) — это европейская марксистско-ленинская политическая группа. ИНИЦИАТИВА объединяет 30 партий со всего Европейского союза. Коммунистическая партия Греции была главным основателем ИНИЦИАТИВЫ. Целью ИНИЦИАТИВЫ является "содействие исследованию и изучению вопросов, касающихся Европы, особенно ЕС, политической линии, которая проводится в его рамках и влияет на жизнь рабочих, а также содействовать разработке совместных позиции сторон и координация их солидарности и других видов деятельности ".

Партии-члены Инициативы

Бывшие партии-члены Инициативы

Примечания 

Политические партии, основанные в 2013 году
Общеевропейские политические партии
Левые интернационалы